Luft kan syfta på:

 Luft – den blandning av gaser som utgör jordens atmosfär
 Luft – den mängd tyg som är avsedd för en gardinuppsättning i ett fönster, se gardin